Риверс може да се односи на:

 Риверс (држава)
 Риверс (Нови Мексико)
 Риверс (Манитоба)